Amokfahrt in Berlin steht für:
 Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016
 Amokfahrt auf der Berliner Stadtautobahn am 18. August 2020
 Amokfahrt in Berlin 2022 am 8. Juni 2022, ebenfalls an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz

Siehe auch:
 Liste von Amokfahrten